Ди може да се отнася за:
 Ди (град), град във Франция
 Ди (река), река във Великобритания
 Ди (етническа група), етническа група в Азия през 3-5 век
 Бейди, етническа група в Азия през 11-3 век пр.н.е.